|-
| (30201) 2000 GA105||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30202) 2000 GD105||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30203) 2000 GK106||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30204) 2000 GX107||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30205) 2000 GV108||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30206) 2000 GD109||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30207) 2000 GL109||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30208) 2000 GN115||||8 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30209) 2000 GG116||||8 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30210) 2000 GN122||||10 квітня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (30211) 2000 GN123||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30212) 2000 GP123||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30213) 2000 GW124||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30214) 2000 GS125||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30215) 2000 GU125||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30216) 2000 GV125||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30217) 2000 GA126||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30218) 2000 GC126||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30219) 2000 GM126||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30220) 2000 GP126||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30221) 2000 GX126||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30222) 2000 GA134||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30223) 2000 GE134||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30224) 2000 GU136||||12 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30225) 2000 GV137||||4 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30226) 2000 GY137||||4 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30227) 2000 GO139||||4 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30228) 2000 GO141||||7 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30229) 2000 GL142||||7 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30230) 2000 GP142||||7 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30231) 2000 GZ142||||7 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30232) 2000 GV153||||6 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30233) 2000 GJ161||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30234) 2000 GD167||||4 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30235) 2000 GR179||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30236) 2000 HF||2000 HF||23 квітня 2000||Курогоне||Такао Кобаяші
|-
| (30237) 2000 HY1||||25 квітня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (30238) 2000 HY4||||27 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30239) 2000 HZ4||||27 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30240) 2000 HF8||||27 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30241) 2000 HN8||||27 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30242) 2000 HQ8||||27 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30243) 2000 HS9||||27 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30244) 2000 HP10||||27 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30245) 2000 HC12||||28 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30246) 2000 HC13||||28 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30247) 2000 HN13||||28 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30248) 2000 HV13||||28 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30249) 2000 HF14||||28 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30250) 2000 HG14||||28 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30251) 2000 HR22||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 30252 Тексторізова (Textorisova)||||30 квітня 2000||Обсерваторія Ондржейов||Петер Кушнірак
|-
| 30253 Вітек (Vitek)||||30 квітня 2000||Обсерваторія Ондржейов||Петер Кушнірак,Петр Правец
|-
| (30254) 2000 HZ25||||24 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30255) 2000 HK26||||24 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30256) 2000 HC30||||28 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30257) 2000 HH32||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30258) 2000 HA33||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30259) 2000 HC35||||27 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30260) 2000 HY35||||28 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30261) 2000 HB36||||28 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30262) 2000 HP41||||28 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30263) 2000 HR41||||28 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30264) 2000 HT44||||26 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30265) 2000 HH45||||26 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30266) 2000 HW48||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30267) 2000 HQ49||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30268) 2000 HM50||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30269) 2000 HS50||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30270) 2000 HJ51||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30271) 2000 HZ51||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30272) 2000 HA52||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30273) 2000 HV52||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30274) 2000 HN53||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30275) 2000 HP53||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30276) 2000 HB55||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30277) 2000 HF55||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30278) 2000 HN56||||24 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30279) 2000 HQ56||||24 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30280) 2000 HS56||||24 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30281) 2000 HH57||||24 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30282) 2000 HQ57||||24 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30283) 2000 HS57||||24 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30284) 2000 HG58||||24 квітня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (30285) 2000 HB59||||25 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30286) 2000 HG61||||25 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30287) 2000 HK62||||25 квітня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (30288) 2000 HT62||||26 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30289) 2000 HP65||||26 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30290) 2000 HG69||||24 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30291) 2000 HL71||||24 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30292) 2000 HJ72||||26 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30293) 2000 HO72||||26 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30294) 2000 HQ74||||27 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30295) 2000 HV74||||27 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30296) 2000 HZ76||||27 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30297) 2000 HO77||||28 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30298) 2000 HJ81||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30299) 2000 HW81||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30300) 2000 HF86||||30 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|}

30200